Miejscowości w USA:
 Solon Springs – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
 Solon Springs – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
Gminy w USA:
 Solon Springs (ang. Solon Springs Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas